est une expression anglaise signifiant « en public au Texas ». Elle peut faire référence à :

 , album de Linkin Park sorti le  ;
 , album de Lyle Lovett sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi